Прованса́ль (; ) — относящийся к Провансу (Южная Франция).
 а-ля провансаль ( — «по-провансальски») — способ приготовления мясных или рыбных блюд в соусе из томатов с чесноком, иногда шампиньонами
 Провансаль — соус майонез — из яичных желтков, растёртых с прованским маслом, сахаром и горчицей.
 Провансаль — салат из квашеной капусты в советской кухне, не содержит майонеза.

Персоналии
 Провансаль (Провенсаль) — родовитая еврейская семья из Прованса, давшая итальянскому еврейству целый ряд выдающихся личностей .

Примечания

См. также 
 Леви-Провансаль, Эварист (1894—1956) — французский арабист.
 Провенцале